Freakshow oder Freak Show steht für:

 eine Jahrmarktsattraktion, siehe Freak
 Freak Show (Podcast) (ehemals mobileMacs), deutscher Podcast
 Freak Show (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrick-Fernsehserie (2006)
 Name der 4. Staffel der US-amerikanischen Fernsehserie American Horror Story
 Freak Show (Silverchair-Album), 1997er Studioalbum der australischen Rockband Silverchair
 Freakshow (Album), Studioalbum der Rapper Mach One und Darn (2007)
 Freakshow (1989), kanadischer Horrorfilm
 Freakshow (2007), US-amerikanischer Horrorfilm

Siehe auch:
 Freak (Begriffsklärung)
 Freak Out (Begriffsklärung)